En France, l'Inspection technique de la Gendarmerie nationale change de nom et s'appelle désormais « Inspection générale de la Gendarmerie nationale ». L'IGGN est chargée des enquêtes internes intéressant les militaires de la Gendarmerie et se trouve désormais compétente pour des enquêtes internes concernant les polices municipales.

L'IGPN remplit un rôle identique pour la Police Nationale.

Voir aussi 
Inspection générale des armées

Gendarmerie nationale (France)